Bergstadt kan syfta på följande platser:

Polen 

 Leśnica (kommunhuvudort), Opole vojvodskap, Powiat strzelecki,

Tjeckien 

 Horní Město, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar